В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1183 году.

''См. также: :Категория:Умершие в 1183 году'

Январь 
 21 января — Ардуино да Пьяченца — кардинал-священник Санта-Кроче-ин-Джерусалемме (1178—1183)

Февраль 
 6 февраля —  — святая римско-католической церкви .
 20 февраля — Пётр из Целлы — епископ Шартра (1181—1183) — средневековый религиозный писатель, бенедиктинец.

Март 
 28 марта — Елизавета де Вермандуа — графиня Вермадуа (1168—1182), графиня-консорт Фландрии (1168—1183), жена Филиппа I Эльзасского

Май 
 22 мая —  — епископ Констанца (1174—1183)
 25 мая —  — архиепископ Трира (1169—1183)

Июнь 
 11 июня — Генрих Молодой Король — номинальный король Англии (1170—1183), соправитель отца, Генриха II Плантагенета.
 26 июня — Кардона, Педро де — архиепископ Толедо (1181—1182), кардинал-священник Сан-Лоренцо-ин-Дамасо (1181—1183)

Июль 
 11 июля — Оттон I Рыжий — участник второго крестового похода, пфальцграф Баварии (как Оттон V) (1156—1180), герцог Баварии (1180—1183), (родоначальник баварских Виттельсбахов)

Август 
 12 августа — Маргарита Наваррская — королева-консорт Сицилии (1154—1166), регент королевства (1166—1172)
 23 августа — Кристиан I фон Бух — архиепископ Майнца (1160—1161, 1165—1183), эрцканцлер Священной Римской империи.

Октябрь 
 Алексей II Комнин — византийский император (1180—1183), убит.

Ноябрь 
 23 ноября — Уильям Фиц-Роберт — граф Глостер (1121—1183).
 27 ноября —  — архиепископ Руана (1165—1183)

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — Граф д’Альбон, дофин Вьеннский (1157—1183)
 Анри I д’Авогур — граф Трегье и сеньор де Гоэлё (1135/1136—1183), последний граф Генгана (1135/1136—?)
  — правитель Западной Чалукья (1164—1183)
 Жильбер д’Эссайи — великий магистр ордена Госпитальеров (1163—1170)
 Кретьен де Труа — выдающийся средневековый французский мастер куртуазного романа. Дата смерти предположительна.
  — китайский историк.
 Ма Юй — ученик Ван Чунъяна, второй патриарх даосской Цюаньжэнь, основатель подшколы Юсяньпай («Школа Встреч с Бессмертными»).
 Пьер I де Куртене — сеньор де Куртене, де Монтаржи и де Шаратон, де Шампинель, де Шато-Ренар, де Шарни-ан-Гатине. де Танле (1150/1155—1180/1183}, основатель второго дома Куртене. Дата смерти предположительна.
 Райнери Монферратский — византийский политический деятель, вероятно отравлен.
  — граф Казерты, наместник Сицилийского королевства на материке (1171—1183)
 Роберт Фиц-Стефан — англонормандский барон, первым начавший боевые действия в рамках нормандского вторжения в Ирландию, лорд Пеннарда, лорд-соправитель Корка, основатель валлийского монастыря Страта Флорида. Дата смерти предположительна.
 Симон — граф Саарбрюккена (1135—1183)
  — константинопольский патриарх (1179—1183)
  — католический теолог.

См. также 
 Список умерших в 1182 году
 Список умерших в 1184 году

1183
Умершие в 1183 году